Eychenne ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marc Eychenne (* 1956), französischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof 
 Jean-Pierre Eychenne, Maskenbildner